Skyfall, de 23e James Bond-film
 Skyfall (soundtrack), de soundtrack van bovenstaande film
 Skyfall (single), een single van Adele en de titelsong van de gelijknamige James Bond-film